Burbach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Burbach, Bas-Rhin, kommun i departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Burbach, Nordrhein-Westfalen – kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Arnsberg, 
 Burbach, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, 
 Saarbrücken-Burbach – en stadsdel i Saarbrücken